26-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 6 по 15 сентября 1991 года в Индианаполисе (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Gymn Forum: World Championships Results

1991
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе
Сентябрь 1991 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по гимнастике в США